Ca' Alta ima više značenja:
 Ca' Alta, Mantua
 Ca' Alta, Reggio Emilia
 Ca' Alta, Verona